Манавгат:

 Манавгат — город и район в Турции.
 Манавгат — водопад на реке Манавгат в провинции Анталия, Турции.
 Манавгат — река в провинции Анталья, Турция.